Jan Misiewicz (1877/1878–1952) – polski sędzia
 Jan Misiewicz (1894–1950) – polski oficer
 Jan Misiewicz (ur. 1952) – polski fizyk